Скопец может означать:
 Скопец — человек, подвергшийся кастрации.
 Скопец — горная вершина в Польше (польск.).
 Скопцы — христианская религиозная секта.
 Скопец, Залман Алтерович (1917— 1984) — советский математик, геометр, педагог.